12. Светски куп у ватерполу под покровитељством ФИНЕ је одржан од 20. до 25. августа у Београду у СР Југославији. 

Учествовало је 8 најбоље пласираних репрезентација са светског првенства 2001. које су биле подељене у две групе по четири. Првопласиране екипе из обе групе су се директно пласирале у полуфинале, док су другопласиране и трећепласиране играле у четвртфиналу. 

Титулу је освојила репрезентација Русије. Она је заједно са репрезентација Мађарске обезбедила учешће на светском првенству 2003. по резултату са Светске лиге 2002. године. Шпаније је учешће на светском првенству 2003. године обезбедила као домаћин. Пласман на светско првенство 2003. године са овог такмичења су обезбедиле репрезентације СР Југославије, Италије, Шпаније и Сједињених Америчких Држава.

Учесници 

 
 
 
  СР Југославија

Први круг

Група А 

 ОУ - одиграних утакмица, ПО - победа, Н - нерешених, И - изгубљених утакмица, ДГ - датих голова, ПГ - примљених голова, ГР - гол-разлика.

Група Б

Завршница 

Полуфинале

Четвртфинале

Полуфинале

За 7. место

За 5. место

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Појединачне награде 
 Најкориснији играч:   Тамаш Кашаш
 

 Најбољи голман:   Николај Максимов
 

 Најбољи стрелац:   Тамаш Кашаш (13 голова)

Састави победничких екипа

Види још 
 Светски куп у ватерполу
 Светски куп у ватерполу за жене 2002.

Спољашње везе 
 Историја ватерпола на сајту ФИНА-е 
 Резултати на http://todor66.com

Светски куп у ватерполу
Ватерполо у Југославији
Спорт у СР Југославији
Ватерполо у Београду
Ватерполо у 2002.